Mistrzostwa Europy U-19 w Rugby 7 Mężczyzn 2013 – pierwsze mistrzostwa Europy U-19 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbyły się w formie dwunastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 13–14 kwietnia 2013 roku w Palma de Mallorca.

Informacje ogólne 
Inauguracyjną edycję zawodów zorganizowała Federación Española de Rugby, a tytularnym sponsorem został bank Société Générale. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 1994–1995. Dwanaście uczestniczących drużyn zostało podzielonych na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu.. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie finał składał się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

W zawodach zwyciężyła reprezentacja Francji, która w całym turnieju straciła tylko dwa przyłożenia, pozostałe medale zdobyli Rosjanie i Hiszpanie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-19 w rugby 7 mężczyzn
2013 w rugby union
2013 w Hiszpanii
Rugby union w Hiszpanii
Palma de Mallorca